Navajo steht für:
 Navajo (Volk), ein nordamerikanisches Indianervolk (Eigenbezeichnung Diné) 
 Navajo (Sprache), die zur Gruppe der Athapasken-Sprachen gehörende Sprache der Navajo (Eigenbezeichnung Diné bizaad)
 Navajo (1952), einen Oscar-nominierten Dokumentarfilm
 eine Bewegung und eine Eröffnung beim Schnurspiel, siehe Fadenspiel
 eine Atombombe, die am 10. Juli 1956 um 17:56 (GMT) in der Operation Redwing beim Riff zwischen den Inseln Namu und Yurochi im Bikini-Atoll detonierte
 den Navajo-Code, eine während des Pazifikkriegs der USA gegen Japan ab 1942 eingesetzte Verschlüsselungsmethode, die darauf beruhte, Angehörige des nordamerikanischen Indianer-Stammes der Diné (auch Navajo) als Codesprecher zu benutzen
 die Piper PA-31 Navajo, ein leichtes zweimotoriges Propellerflugzeug des US-amerikanischen Herstellers Piper
 Navajo (Jugendgruppe), Bezeichnung für Gruppierungen unangepasster Jugendlicher in Köln während des Dritten Reiches 
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Alan Langridge Engineering
 Navajo Butte, Zeugenberg im Viktorialand, Antarktika
 Mazda Navajo, ein Modell des japanischen Automobilherstellers Mazda
 Navajo (Schiff), Schiff der Navajo-Klasse

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Navajo (Arizona)
 Navajo (Montana)
 Navajo (New Mexico)
 Navajo (Rio Arriba) in New Mexico
 Navajo (Montana) in Montana
 Navajo Dam in New Mexico
 Navajo City in New Mexico
 Navajo Gospel Mission in Arizona

Siehe auch: Navaho